В парному розряді жіночого тенісного турніру Internazionali Femminili di Palermo 1993, що проходив у рамках Туру WTA 1993, Карін Кшвендт і Наталія Медведєва виграли титул, у фіналі перемігши пару Сільвія Фаріна і Бренда Шульц 6–4, 7–6.

Сіяні пари 

 Сандра Чеккіні /  Патрісія Тарабіні (півфінал)
 Сільвія Фаріна /  Бренда Шульц (фінал)

 Карін Кшвендт /  Наталія Медведєва (чемпіонки)
 Радка Бобкова /  Марія Хосе Гайдано (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Internazionali Femminili di Palermo